Korridorwagen steht für:
 
 einen Abteilwagen
 einen oder mehrere Wagen eines Zuges im Privilegierten Eisenbahn-Durchgangsverkehr